Goldmine steht für

 eine bauwürdige Lagerstätte des Edelmetalls, siehe Gold#Primäre Lagerstätten (Berggold)
 Goldmine (Magazin), US-Musikmagazin
Siehe auch:
 Macraes Gold Mine
 Lost Nigger Gold Mine
 Klondike Gold Mine
 Super-Pit-Goldmine
 Omai Gold Mine
 Das Geheimnis der Goldmine
 Die Goldmine des Sar-Khin
 Die Goldmine von Dick Digger